Adamiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Adamowka/Адамовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Adamiwka (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Adamiwka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Adamiwka (Winkiwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Adamiwka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Adamiwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Adamiwka (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Adamiwka (Wradijiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Adamiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Adamiwka (Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Adamiwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Adamiwka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Adamiwka (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Adamiwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Adamiwka (Borsna)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Adamiwka (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schytomyr, siehe Adamiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Adamiwka (Bar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Adamiwka (Hajssyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Adamiwka (Kalyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Adamiwka (Pohrebyschtsche)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Adamiwka (Ratne)

 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw, siehe Adamiwka (Schaschkiw)